Вятърен парк „Мургаш“ е проект за изграждане на вятърна електроцентрала край връх Мургаш, Западна България.

Предвижда се поставянето на 50 генератора с обща мощност 100 MW. Централата е собственост на компанията „Екосорс Енерджи“.

Мургаш
Софийска област
Бухово